Onza puede referirse a cualquiera de las siguientes unidades:
 La onza (unidad de masa), submúltiplo de la libra.
 La onza líquida, unidad anglosajona para medir volumen.

Asimismo, puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes animales:
 Panthera uncia, la onza o leopardo de las nieves, un felino de Asia Central.
 Herpailurus yagouaroundi, la onza o yaguarundi, un felino de Sudamérica.
 Acinonyx jubatus, la onza o guepardo, un felino de África, y el animal terrestre más veloz del mundo.

Además, puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos:
 La isla de Onza, en Galicia (España).
 El río Onza, antiguo nombre del río Porma, en la provincia de León (España).

de:Once
en:Ounce (disambiguation)
eu:Ontza (argipena)
fi:Once
fr:Once
it:Once
nl:Ons
pt:Onça
ru:Once
th:ออนซ์